Block party – tipo di raduno della cultura Hip Hop
Block Party – film documentario di Michel Gondry del 2005
Block Party – album di Missy Elliott del 2008
Bloc Party – gruppo musicale indie rock inglese